Arch Rock ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:

 Arch Rock (Orange County, Kalifornien)
 Arch Rock (Santa Barbara County, Kalifornien)
 Arch Rock (Ventura County, Kalifornien)
 Arch Rock (Curry County, Oregon)

in Australien:
 Arch Rock (Tasmanien)

Berge:
 Arch Rock (Montana)
 Arch Rock (Washington)

Orte:
 Arch Rock (Mackinac Island)

Sonstiges:
 Three Arch Rocks National Wildlife Refuge, Nationalpark in Oregon